KUQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kurī (Papua Nuova Guinea)
 kuq – codice ISO 639-3 della lingua karipuna